Mary Hawton e Thelma Long hanno battuto in finale Lorraine Coghlan e Angela Mortimer 7-5, 6-8, 6-2.

Teste di serie 

 Lorraine Coghlan /  Angela Mortimer (finale)
Assente

 Mary Carter /  Fay Muller (semifinali)
 Norma Marsh /  Pat Parmenter (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Australian Championships 1958